Virgen de Lluch puede referirse a:

Virgen de Lluch: Advocación mariana, patrona de la isla de Mallorca (España); 
Virgen de Lluch: barrio situado en el Distrito Levante de Palma de Mallorca, Islas Baleares, España;  
Calle Virgen de Lluch: Calle situada en el distrito Ciudad Lineal de Madrid (España); o
Monasterio de Lluch: Santuario localizado en el término municipal de Escorca, Islas Baleares, España, dedicado a la advocación mariana homónima.